Национальный университет Лесото (, NUL) — главное высшее учебное заведение Лесото.

Представительскую должность канцлера как главы NUL занимает король Лесото Летсие III. Текущее руководство осуществляет вице-канцлер.

История 
Университет был учрежден католической церковью 8 апреля 1945 года как «Католический университетский колледж имени Пия XII». Первоначально он был ассоциирован с Университетом Южной Африки в ЮАР. 1 января 1964 года колледж был преобразован в «Университет Басутоленда, Бечуаналенда и Свазиленда», а после обретения независимости в 1966 году переименован в Университет Ботсваны, Лесото и Свазиленда.

20 октября 1975 года Национальным собранием было принято решение основать на базе кампуса в Лесото независимый национальный университет (на базе кампусов в Ботсване и Свазиленде в 1982 году были образованы Университет Ботсваны и Университет Свазиленда).

Структура 
Университет включает в себя семь факультетов и три института:
 Аграрный факультет
 Медицинский факультет
 Юридический факультет
 Факультет общественных наук
 Педагогический факультет
 Гуманитарный факультет
 Факультет естественных наук и инженерии
 Институт дистанционного образования
 Институт последипломного образования
 Институт исследований Южной Африки

Также с 1962 года при университете действует школа NULIS (National University of Lesotho International School).

Примечания 

Университеты Лесото